Hans Nielsen kan syfta på bland andra:

* Hans Nielsen (1580–1626), dansk komponist och lutenist
 Hans Nielsen (1911–1965), tysk skådespelare
 Hans Nielsen (1899-1967), dansk boxare
 Hans Nielsen (född 1959), dansk speedwayförare

Se även 
 Hans Nielsen Hauge, norsk väckelsepredikant
 Hans Nielsen Johnsrud, norska musiker
 Hans Edvard Nørregård-Nielsen, dansk konsthistoriker